Mörtel Béla, (1960), az FTC labdarúgója
 Mörtel Béla, (1986), a Győri ETO labdarúgója